Bowie kan avse:

Geografi

USA
 Bowie, Arizona
 Bowie, Maryland
 Bowie County, Texas
 Bowie, Texas

Personer 
 David Bowie (1947–2016), en brittisk sångare, musiker, multiinstrumentalist, låtskrivare och skådespelare